Jezgro operativnog sistema ili kernel je softver koji upravlja pristupom korisničkih programa računarskoj opremi i softverskim resursima. To podrazumeva dobijanje procesorskog vremena, pristupanje memoriji, čitanje i pisanje po diskovima, povezivanje u mreže , interakciju s terminalima ili grafičkim korisničkim okruženjem, itd. Jezgro sve ovo omogućava kontrolisanjem i pružanjem pristupa memoriji, procesoru, ulazno/izlaznim uređajima, datotekama na disku i specijalnim servisima za korisničke programe. Jezgro se sastoji iz nekoliko podsistema: 
 Podsistem za upravljanje procesima 
 Podsistem za upravljanje memorijom 
 Podsistem za upravljanje ulazom/izlazom
 Podsistem za upravljanje datotekama

Spoljašnje veze 

Operativni sistemi
Softver